TWR steht für:

 Thrust-to-weight ratio, siehe Schub-Gewicht-Verhältnis
 Time-weighted return, eine Methode zur Berechnung einer Portfolioperformance
 Tom Walkinshaw Racing, einen ehemaligen britischen Rennstall 
 den Tower auf Flugplätzen, siehe Tower (Luftfahrt)
 Trans World Radio, einen Radiosender 
 Traveling Wave Reactor, die englische Bezeichnung für den Laufwellen-Reaktor
 Turbowechselrichter
 TWR Replicas, britischer Automobilhersteller
 Tyne and Wear, Metropolitan County in Nordostengland, Chapman-Code
 Theorie der Wahrnehmungsregelung

twr steht für:
 Südwest-Tarahumara (ISO-639-3-Code), Varietät der Tarahumara-Sprache im Norden Mexikos

Abkürzung